Льенар, Ашиль (фр. Achille Liénart; 7 февраля 1884, Лилль, Франция — 15 февраля 1973, там же) — французский кардинал.
 Льенар, Димитри (фр. Dimitri Liénard; род. 13 февраля 1988, Бельфор) — французский футболист, играющий на позиции полузащитника.

См. также 
 Уравнение Льенара — уравнение, часто использующееся в теории колебаний и динамических систем.